Artifact («Артифакт») — название:
 Artifact — балет Уильяма Форсайта (1984).
 Artifact — коллекционная карточная онлайн-игра.
Artifact - арт-тур-шоу "Артефакт" Виктории Валюк (с 2021 г.)